Güntert ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Güntert (* 1938), Schweizer Romanist und Professor an der Universität Zürich
 Hermann Güntert (1886–1948), deutscher Sprachwissenschaftler und Religionshistoriker